Ел Кардал има више значења:

 Ел Кардал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кардал, Томаса Медина Сервантес (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кардал (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику